The Hunt for Red October (boek); een boek van Tom Clancy

Hierop zijn gebaseerd:
 The Hunt for Red October (film); een film uit 1990
 The Hunt for Red October (computerspel uit 1987);  voor Amiga, Amstrad CPC, Apple II, Apple IIgs, Atari ST, Commodore 64, DOS, Macintosh, MSX, ZX Spectrum
 The Hunt for Red October (computerspel uit 1990 door Beam Software); voor Game Boy, NES, SNES
 The Hunt for Red October (computerspel uit 1990 door Images Software); voor Amiga, Amstrad CPC, Atari ST, Commodore 64, DOS, ZX Spectrum